Les élections législatives néerlandaises de 1982 () se tiennent le  pour élire les 150 membres de la Seconde Chambre des États généraux.

Système électoral

Contexte

Résultats

Notes et références 

1982
1982 aux Pays-Bas
Pays-Bas
Septembre 1982